Керрія (Kerria) — листопадний чагарник з родини Розові.

Керрія походить з лісів і гірських місцевостей Японії і південно-західного Китаю.

Назва дана рослині на честь Вільяма Керра, першого садівника Королівського ботанічного саду на Цейлоні і колекціонера рослин.

В роду тільки один вид — керрія японська, у якого є кілька різновидів і сортів. Назва «Пасхальна троянда» дано чагарнику за час цвітіння і форму квіток, що нагадують невеликі трояндочки.

Посилання 
 
Розові